Brewers steht für:
 Brewers Island, Alternativname der australischen Insel Turtle Island (Torres Strait)
 Milwaukee Brewers, US-amerikanische Baseballmannschaft
 Munich Brewers, ehemalige deutsche Baseballmannschaft

Unternehmen und Organisationen:

 Belgian Family Brewers, Vereinigung belgischer Brauereien 
 Swinkels Family Brewers, niederländisches Unternehmen
 Society of Independent Brewers, britischer Unternehmerverband
 Worshipful Company of Brewers, Vereinigung britischer Brauereien

Siehe auch:
 Brewer